Степа́н Степа́нов: Степанов, Степан Иванович (1906—19??) — советский военачальник, полковник.
 Степанов, Степан Степанович (1917—1980) — советский чувашский писатель.